Clifton kan avse: 

 Clifton (tecknad serie) – en seriefigur

Geografi

Australien 

 Clifton, Queensland, Toowoomba, 
 Clifton, New South Wales – en ort i Wollongong, New South Wales, Australien
 Clifton, Western Australia – en ort i Mandurah, Western Australia, Australien

Storbritannien 

 Clifton, Cumbria, en ort i Cumbria, England, 
 Clifton, Bedfordshire, England, Central Bedfordshire, 
 Clifton, Bristol – en ort i Bristol, England
 Clifton, Cheshire – en ort i Cheshire, England
 Clifton, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Clifton, Devon – en ort i Devon, England
 Clifton, Doncaster – en ort i Doncaster, South Yorkshire, England
 Clifton, Harrogate – en ort i Newall with Clifton, Harrogate, North Yorkshire, England
 Clifton, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Clifton, Greater Manchester – en ort i Salford, Greater Manchester, England
 Clifton, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Clifton, Nottinghamshire – en ort i Nottingham, Nottinghamshire, England
 Clifton, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Clifton, Rotherham – en ort i Rotherham, South Yorkshire, England
 Clifton, Skottland – en ort i Stirling, Skottland
 Clifton, West Yorkshire – en ort i Calderdale, West Yorkshire, England
 Clifton, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England
 Clifton, York – en ort i York, North Yorkshire, England
 Clifton upon Dunsmore – en ort och civil parish i Warwickshire, England
 Clifton upon Teme – en ort och civil parish i Worcestershire, England

Sydafrika 

 Clifton Bay (vik i Sydafrika), Västra Kapprovinsen, 
 Clifton (ort i Sydafrika), Västra Kapprovinsen, City of Cape Town,

USA 

 Clifton, Kansas, ort, Washington County, 
 Clifton, Ohio, ort, Clark County, 
 Clifton, South Carolina, Spartanburg County, 
 Clifton, Tennessee, Wayne County, 
 Clifton, Texas, Bosque County, 
 Clifton, Virginia, Fairfax County, 
 Clifton, Illinois, Iroquois County, 
 Clifton, Maine, Penobscot County, 
 Clifton, New Jersey, ort, Passaic County, 
 Clifton, Arizona, countyhuvudort, Greenlee County, 
 Clifton, Colorado, ort, Mesa County, 
 Clifton, Idaho, Franklin County,

Personer 
 Clifton Fexmo (1940), en välkänd profil och författare i Luleå

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar